Шахматный турнир в Тилбурге — очень сильный представительный шахматный турнир, проводимый под эгидой страховой компании Интерполис в Тилбурге, Нидерланды. Компания Fontys Hogescholen ненадолго возрождала этот турнир от 1996 до 1998. Начиная с 1994 проводится еще один ежегодный шахматный турнир в Тилбурге, который имеет название "De Stukkenjagers", но его состав, как правило, намного слабее, чем был в традиционном турнире.

Победители

Литература 
 CHESS magazine - январский выпуск 1993 сс. 6–14; февральский 1994 сс. 4–7; январский 1995 сс. 16–18

Ссылки 
 Тилбург шахматные события 
 Перекрестные таблицы 
  турнир stukkenjagers в Тилбурге 
 Результаты от BrasilBase: , , ти1994ti.htm 

Международные соревнования по шахматам в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Тилбурге
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1977 года
Спорт в Нидерландах в 1977 году
Исчезли в 1998 году